Велюнь () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Велюньский повят, Лодзинское воеводство. Население — 32 969 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бенёндзице
 Боровец
 Домброва
 Гашин
 Йодловец
 Кадлуб
 Курув
 Малышин
 Масловице
 Недзельско
 Новы-Свят
 Олевин
 Руда
 Рыхловице
 Сенец
 Сребрница
 Стаженице
 Турув
 Урбанице
 Видорадз

Прочие поселения 
 Берлинек
 Блоне
 Бугай
 Ходаки
 Хрусты
 Гродзиско
 Грыфувек
 Юзефув
 Карбанув
 Казимеж
 Кияк
 Клюсины
 Колёня-Домбровска
 Крайкув
 Кшижувка
 Людвина
 Ленг
 Малышинек
 Мокроше
 Мурованец
 Осице
 Пяски
 Подшубенице
 Поромбки
 Пусткове
 Слива
 Видорадз-Дольны
 Видорадз-Гурны
 Выдмухове
 Звехы
 Зьрудла

Соседние гмины 
 Гмина Бяла
 Гмина Чарножылы
 Гмина Мокрско
 Гмина Осьякув
 Гмина Острувек
 Гмина Понтнув
 Гмина Скомлин
 Гмина Вежхляс

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Лодзинского воеводства